Маслюк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маслюк, Геннадий Евгеньевич (род. 1952) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Маслюк, Константин Александрович (род. 1973) — российский дирижер и пианист.
 Маслюк, Михаил Григорьевич (1918—1995) — механик, музыкант, поэт, автор оригинальных часов и музыкальных инструментов, фотограф.

Другое 
 Обыкновенный маслюк — морская лучепёрая рыба семейства маслюковых отряда окунеобразных, обитающая в холодных водах Северной Атлантики.

См. также 
 Маслюки
 Маслюков